Vince ist der Familienname von
 Pruitt Taylor Vince (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler 
 Robert Vince, kanadischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Samuel Vince (1749–1821), britischer Astronom und Geistlicher
 William Vince (1963–2008), kanadischer Filmproduzent

Sonstiges:
 Vincė, litauischer weiblicher Vorname 
 Hurrikan Vince
 Vince-Nunatak im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch 
 Vincent
 Vinz